Si definisce Clinic (tradotto talvolta come "seminario") un incontro organizzato tra un individuo particolarmente noto in uno specifico campo e gli appassionati di quest'ultimo al fine di diffondere conoscenze e talvolta scambiare opinioni inerenti l'argomento.

Una clinic si svolge solitamente in uno spazio medio-piccolo, al fine di creare un'atmosfera intima e informale, e la sua durata è al massimo di una giornata; a volte gli spettatori non hanno la possibilità di interagire attivamente con l'ospite, come avviene invece nelle master class, ma soltanto la facoltà di porre domande.

Uno dei principali campi in cui sono diffuse le clinic è quello musicale: in queste occasioni il musicista spesso si limita ad eseguire solo una parte dei propri brani, magari quella in cui è presente un certo virtuosismo che il pubblico - generalmente costituito, in questo frangente, da aspiranti musicisti o studenti di musica o di un certo strumento - desidera vedere o imparare ad eseguire. Talvolta il termine viene usato impropriamente per indicare dimostrazioni di strumenti e/o apparecchiature da parte di artisti che hanno contratti di endorsement e di sponsorizzazione con le case produttrici degli oggetti in questione.

Il termine viene usato anche in ambito sportivo, specialmente negli Stati Uniti, per descrivere gli incontri tra un professionista e i colleghi nella forma di una lezione di approfondimento e aggiornamento su particolari aspetti tecnici, strategici e/o sanitari della disciplina.

Terminologia della musica